St. John's eller Saint John's kan syfta på:

Personer 
 Adela Rogers St. Johns (1894–1988), amerikansk författare

Geografi

Antigua och Barbuda 

 Saint John's, Antigua och Barbuda, huvudstaden, Parish of Saint John,

Kanada 

 St. John's, Newfoundland och Labrador, provinshuvudstad, 
 Saint John, New Brunswick – en stad i New Brunswick

Storbritannien 

 St. John's, Isle of Man
 St. John's Wood, London

USA 

 St. Johns, Arizona
 St. Johns, Michigan

Se även
 St. Johns County

Se även 
 Saint John

Robotskapade Antigua och Barbudaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar